Cerros – sito archeologico della civiltà Maya in Belize
 Laguna de los Cerros – sito archeologico nello stato di Veracruz in Messico
 Los Cerros de Paja – comune della provincia di Herrera, distretto di Los Pozos, Repubblica di Panama
 Parco nazionale Cerros de Amotape – parco nazionale in Perù